Miyako (Iwate), no Japão
 Miyako-jima, ilha japonesa
 Língua miyako, falado nas ilhas Miyako
 Quioto (cidade), anteriormente conhecida por Miyako

Desambiguação